Ymir – il padre della razza dei Hrímþursar, i giganti del ghiaccio della mitologia norrena, e il nonno di Odino.
 Ymir – il personaggio corrispondente nell'universo della Marvel Comics.
 Ymir – un satellite di Saturno.
 Ymir – una municipalità della Columbia Britannica, in Canada.
Ymir – uno dei personaggi di Attacco dei Giganti